Футбольная Конференция Англии 1997/98 — 19-й сезон Футбольной Конференции Англии.

В Футбольной Конференции играют как профессиональные, так и полупрофессиональные клубы. Футбольная Конференция является пятым и самым низким из 5 общенациональных дивизионов в Англии, ниже Премьер-лиги и трех дивизионов Футбольной лиги. По завершении каждого сезона, победитель Футбольной Конференции выходит в Третий дивизион Футбольной лиги.

Вышедшие и вылетевшие команды 
Пришедшие команды
 Херефорд Юнайтед (из Третьего дивизиона Футбольной лиги)
 Лик Таун (из Северной Премьер-лиги)
 Челтнем Таун (из Южной Футбольной лиги)
 Йовил Таун (из Истмийской лиги)

Выбывшие команды
 Маклсфилд Таун (в Третий дивизион Футбольной лиги)
 Бат Сити (в Южную Футбольную лигу)
 Бромсгров Роверс (в Южную Футбольную лигу)
 Олтрингем (в Северную Премьер-лигу)

Турнирная таблица 

1 «Слау Таун» был исключён из Футбольной Конференции, потому что его стадион не отвечал требованиям лиги.

Ссылки 
 Официальный сайт

1997
Англия-5
Англия-5
Спорт в Великобритании в 1997 году
Спорт в Великобритании в 1998 году
Национальные футбольные чемпионаты в сезоне 1997/1998